Чистяко́ве — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці.

Розташована в місті Чистяковому Донецької області на перетині трьох ліній Чорнухине — Чистякове, Чистякове — Іловайськ, Чистякове — Безчинська між станціями Пелагіївський (7 км) та Постникове (7 км). Від ст. Чистякове йде розгалуження в напрямку Безчинської, найближча станція Дронове (4 км).

Через військову агресію Росії на сході України транспортне сполучення припинене.

Джерела 
 
 

Транспорт Чистякового
Залізничні станції Донецької області
Станції Донецької залізниці
Засновані в Україні 1904
Вузлові залізничні станції